Byington ist der Familienname folgender Personen:

 Alberto Byington (1902–1964), brasilianischer Hürdensprinter

 Spring Byington (1886–1971), US-amerikanische Schauspielerin